Anaktuvuk Pass, població dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 Riu Anaktuvuk, riu al nord d'Alaska